Amerikai Egyesült Államok
 Lind (Washington)
 Lind (Burnett megye, Wisconsin)
 Lind (Waupaca megye, Wisconsin)

 Dánia
 Lind (Herning)

 Németország
 Lind (bei Altenahr)
 Lind (bei Mayen)
 Lind (Köln)

 Irán
 Lind (Irán)

Nevek
 Lind, családnév